John Ward peut désigner plusieurs personnes :

 John Ward — ou « Jack Ward » — (c. 1553 – 1622), pirate anglais ;
 John Ward (1590 - 1638), compositeur britannique ;
 John Ward ( Dudley et Ward) (1704-1774), homme politique britannique ;
 John Ward ( Dudley et Ward) (1725-1788), homme politique britannique ;
 John Ward (1779–1855), homme politique britannique ;
 John Ward (1781 - 1833),  comte de Dudley, homme politique britannique ;
 John Ward (1798 - 1849), peintre britannique ;
 John Quincy Adams Ward (1830 – 1910), sculpteur américain ;
 John Ward (1847 - 1911), éclaireur indien de l'armée des États-Unis ;
 John Sebastian Marlowe Ward — ou « JSM Ward » — (1885 - 1949), écrivain britannique ;
 John Francis Ward — ou « Jay Ward » — (1938 - 2012), joueur de baseball américain ;
 John Ward (1925-2010), homme politique britannique.